Сватава може бити:

 Сватава (Соколов), варошица у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Сватава (река), река у Чешкој Републици, притока реке Охре